D1001 (Oise), een departementale weg in het Franse departement Oise
 D1001 (Somme), een departementale weg in het Franse departement Somme